Денежка

 Денежка (монета) — мелкая медная монета в  копейки, чеканившаяся в России в 1849—1866 годах.
 Денежка (гриб) — Collybia, род грибов семейства Рядовковых.